Gemma Galdon Clavell (1976-), spécialiste espagnole d'éthique et de redevabilité des algorithmes ;
 James Clavell (1924-1994), écrivain, scénariste, réalisateur et producteur britannique ;
 John Clavell (1601-1643), bandit de grand chemin, dramaturge, poète, avocat et médecin anglais ;
 José Segura Clavell (1944- ), homme politique espagnol

 La tour Clavell est un observatoire construit en 1830 dans l'Île de Purbeck